

Letteratura
 Lettore – figura testuale

Semiotica
 Lettore modello – espressione che indica un lettore immaginario a cui un testo è rivolto

Religione
 Lettore – ministro della chiesa cattolica

Università
 Lettore – chi pratica il lettorato

Tecnologia 
Lettore CD – dispositivo elettronico usato per leggere CD
Lettore di CD Audio – dispositivo elettronico per la riproduzione di CD Audio
Lettore DVD – dispositivo elettronico usato per leggere DVD
Lettore multimediale – dispositivo elettronico usato per leggere dischi CD, DVD o di altri formati
Lettore MP3 – dispositivo elettronico usato per ascoltare musica in file in formato MP3

Altri progetti